Гридин — русская фамилия (женская форма — ). Происходит от сокращённой формы имени Григорий, означающего по-гречески «бодрствующий». Также может быть русифицированной латышской фамилией Grīdiņš.

Известные носители 
 Гридин, Алексей Дмитриевич (1908—1974) — советский конструктор угледобывающих машин, лауреат Сталинской премии.
 Гридин, Анатолий Васильевич (род. 1929) — артист балета и педагог.
 Гридин, Андрей Викторович (род. 1988) — казахстанский и болгарский лыжник.
 Гридин, Вениамин Захарович (1918—1981) — Герой Советского Союза.
 Гридин, Виктор Фёдорович (1943—1998) — советский и российский баянист, композитор и дирижёр, народный артист РСФСР.
 Гридин, Владимир Григорьевич (род. 1955) — предприниматель, совладелец и президент холдинга «Сибирский деловой союз», депутат Госдумы РФ V созыва от фракции «Единая Россия».
 
 Гридин, Леонид Александрович (род. 1950) — российский медик, специалист в области медицинской реабилитации и мануальной терапии, полковник медицинской службы.
 Гридин, Николай Степанович (1905—2004) — советский государственный и партийный деятель, работал в партийных органах РСФСР и Литовской ССР.
 Гридин, Сергей Николаевич (род. 1987) — казахстанский футболист.

Примечания

См. также